Il Campionato argentino di rugby a 15 1960  è stato vinto dalla selezione della Provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Capital.

Il torneo vede l'esordio della selezione di Rio Negro y Neuquén, mentre scompare la selezione di La Plata

Altra novità fu che le semifinali non si svolsero a Buenos Aires, ma Rosario e Tucumán.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni